

Toponyme 

 , ville fantôme située dans le comté de Kern en Californie.
 Rock Springs, ville située dans le comté de Sweetwater, dans l’État du Wyoming.
 ,  lieu-dit situé dans le comté de McKinley au Nouveau-Mexique.
 , village situé dans le comté de Sauk dans le Wisconsin.

Autres 
 Rock Springs, un recueil de nouvelles de Richard Ford publié en 1987.
 Massacre de Rock Springs, émeute du  et qui a opposé des mineurs d'origine chinoise et des blancs, dans un contexte de tensions raciales.